Bachtal steht für
 eine abgegangene Burg in Baden-Württemberg, siehe Burgstelle Bachtal
 einen Teil der Schwäbischen Alb, siehe Bachtal-Flächenalb

Naturschutzgebiete
 Naturschutzgebiet Bormecker Bachtal, Meschede
 Gewinghauser Bachtal, Kreis Herford
 Rhumeaue/Ellerniederung/Gillersheimer Bachtal, Niedersachsen
 Harzer Bachtäler, Sachsen-Anhalt
 Bachtäler im Oberharz um Braunlage, Niedersachsen
 Hasenburger Bachtal, Lüneburg
 Naturschutzgebiet Herbringhauser Bachtal, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Herveler Bachtal (Herscheid), Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Herveler Bachtal (Meinerzhagen), Nordrhein-Westfalen
 Westerberg und oberes Hackemühlener Bachtal, Niedersachsen
 Naturschutzgebiet Hardenberger Bachtal, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Hengstener Bachtal, Nordrhein-Westfalen
 Kirkeler Bachtal, Saarland
 Naturschutzgebiet Kolweder Bachtal, Meschede
 Naturschutzgebiet Oberlauf Marscheider Bachtal
 Naturschutzgebiet Reppeliner Bachtal, Mecklenburg-Vorpommern
 Naturschutzgebiet Winkhauser Bachtal zwischen Essen und Mülheim
 Naturschutzgebiet Rosenholz und Zippelower Bachtal, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Bächetal
 Bachthal
 Bachthaler
 Feldbachtal
 Talbach
 Thalbach
 Tiefenbachtal
 Waldbachtal